Ponte Vecchio ( für Alte Brücke) heißen folgende

Brücken:
 Ponte Vecchio in Florenz, eine bekannte Sehenswürdigkeit
 Ponte Vecchio (Bassano del Grappa), eine Holzbrücke von Andrea Palladio
 Ponte Vecchio di Dolceacqua, eine Brücke über die Nervia
 Ponte Vecchio (Cesena) in Cesena, auch bekannt als Ponte Clemente
 Ponte Vecchio in Pavia, besser bekannt als Ponte Coperto, eine gedeckte Steinbrücke
 Ponte Vecchio (Bobbio) in Bobbio, besser bekannt als Ponte Gobbo genannt
 Ponte Vecchio (Ragusa) in Ragusa, auch Ponte dei Cappuccini genannt

Orte:
 Ponte Vecchio (Magenta), auch Pontevecchio, Ortsteil von Magenta (Lombardei)